Le championnat du Belize féminin de football ou National Amateur Women's League (NAWL) est une compétition féminine de football au Belize.

Histoire

Palmarès

Notes et références 

Belize
F1